Eryngium microcephalum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Wilhelm Sieber och Ernst Gottlieb von Steudel. 

Eryngium microcephalum ingår i släktet martornar och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
microcephalum